En la lista siguiente se detallan las mayores catástrofes aéreas del periodo 2001 a 2010. No se describen accidentes o percances de menor escala ni falsas alarmas. 

 (*) - Número de personas fallecidas / Número total de personas a bordo + Número de personas muertas en tierra (si las hay)

Anexos:Accidentes e incidentes aéreos

en:List of accidents and incidents involving commercial aircraft#2001